AltaVista, een internetzoekmachine
 Altavista (Virginia), een plaats in Virginia

Alta Vista kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
 Alta Vista (Iowa)
 Alta Vista (Kansas)